40. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 lutego 1939 roku w Finlandii, w Helsinkach. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Stadionie Olimpijskim. W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała najlepsza 15 po trzech dystansach. Swój jedyny w karierze tytuł mistrza świata wywalczył Fin Birger Wasenius.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 7 krajów. Sklasyfikowanych zostało 13.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1939 w sportach zimowych
1939 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach